Big Creek puede referirse a:
Big Creek (California)
Big Creek (Misisipi)
Big Creek (Columbia Británica)
Big Creek (Belice)